Sado – città del Giappone
Sado – antica provincia del Giappone
Sado – fiume del Portogallo
Isola di Sado – isola del Giappone
Sado – abbreviazione di sadomasochismo
Sadō – cerimonia del tè giapponese
Yasutora Sado – personaggio del fumetto Bleach
118230 Sado – asteroide della fascia principale
Sado – arrondissement del Benin nel dipartimento di Ouémé
Sado (1735-1762) – principe ereditario di Joseon